394 км (394-ий кіломе́тр, Три́ста дев'яно́сто четве́ртий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

394 км — колишня назва роз'їзду 393 км у Волноваському районі Донецької області на лінії Комиш-Зоря — Волноваха.
 394 км — залізнична платформа у Покровському районі Донецької області на лінії Покровськ — Очеретине.

Див. також 
 394 (значення)
 394
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (3)